Су  — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс
 Су — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія
 Су — французька дрібна монета
 Су — китайське прізвище